Йохана Баварска () може да се отнася за:

 Йохана Баварска (1362–1386), съпруга на крал Вацлав IV от Бохемия
 Йохана Баварска (1413–1444), съпруга на Ото I фон Пфалц-Мозбах
 Йохана София Баварска (1373/1377–1410), съпруга на Албрехт IV от Австрия